Urani, element químic
Onomàstica:
 Urani (escriptor), escriptor grec 
 Urani (prevere), prevere gal·loromà
 Urani (metge), metge grecosirià